Dellmann ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Dellmann (1849–1914), Pastor in Wermelskirchen
 Reinhold Dellmann (* 1958), deutscher Politiker (SPD), Landesminister in Brandenburg

Siehe auch:
 Tellmann
 Thellmann